Termin  ima više značenja.

 Enoil-KoA hidrataza 2, enzim
 Centar za pomorsku analizu i operacije ()